Лакрімарія (Lacrymaria) — рід інфузорій. Найвідоміший його вид — «Сльоза лебедя», Lacrymaria olor.

Галерея

Види 
Рід включає такі види:

 Lacrymaria aciformis Kahl, 1933
 Lacrymaria acuta Kahl, 1933
 Lacrymaria aquae dulcis (Roux, 1901) Lauterborn, 1915 див . Lacrymaria pupula
 Lacrymaria balechi Dragesco
 Lacrymaria caspia Grimm, 1876 див. Lacrymaria coronata, Claparede and Lachmann, 1858
 Lacrymaria caudata Kahl, 1932/1933; вар. lemani Dragesco, 1960
 Lacrymaria cohni Kent, 1881
 Лакримарія хвойна Бурковського, 1970
 Lacrymaria coniformis Burger, 1908
 Lacrymaria coronata Claparede and Lachmann, 1858/1859 (= Phialina coronata )
 Lacrymaria coronata var. aquae dulcis Roux, 1901 см . Lacrymaria pupula
 Lacrymaria cucumis Penard, 1922 см. Lagynus cucumis
 Lacrymaria cupifera Kahl, 1933
 Lacrymaria delamarei Dragesco
 Lacrymaria elegans Engelmann, 1862 див. Lagynus elegans, Quennersted, 1867
 Lacrymaria elliptica Burger, 1908 см . Lacrymaria pupula
 Лакримарія ниткоподібна Маскелла
 Lacrymaria kahli Dragesco
 Lacrymaria lagenula Claparede and Lachmann , 1858
 Lacrymaria marina Kahl, 1933 р
 Lacrymaria marinum Kahl, 1933
 Lacrymaria metabolica Burger, 1908 див. Lacrymaria vermicularis, OF Muller-Ehrenberg, 1831
 Lacrymaria minima Kahl, 1927
 Lacrymaria olor OF Muller, 1776/1786, Bory de Saint-Vincent, 1824; вар. Марина Каль, 1933 р
 Lacrymaria proteus Ehrenberg, 1830 см. Lacrymaria olor
 Lacrymaria phialina Svec , 1897 див. Lacrymaria vermicularis, Muller-Erhenberg, 1831
 Lacrymaria phialina Svec , 1907, Penard, 1922 див . Lacrymaria pupula
 Lacrymaria pulchra Wenzel, 1953
 Lacrymaria pumilio Vuxanovici
 Lacrymaria pupula OF Muller, 1786
 Lacrymaria pusilla Claparede and Lachmann
 Lacrymaria rostrata
 Lacrymaria rotundata Dragesco
 Lacrymaria salinarum Kahl, 1928
 Lacrymaria sapropelica Kahl, 1927
 Lacrymaria spiralis Kahl, 1926 див. Lacrymaria vermicularis OF Muller-Ehrenberg, 1831
 Lacrymaria striata Gulati , 1926 см . Lacrymaria pupula
 Lacrymaria trichocystus Dragesco
 Lacrymaria truncatum Stokes, 1885 див. Spathidium truncatum
 Lacrymaria urnula Kahl, 1930
 Lacrymaria vermicularis OF Muller, 1786, OF Muller-Ehrenberg, 1831
 Lacrymaria versatilis Quennerstedt, 1867
 Lacrymaria vertens Stokes, 1885

Примітки 

Війчасті